Miasta w USA:
 Manheim – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Manheim – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster

Gminy w USA:
 Manheim (ang. Manheim Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Manheim (ang. Manheim Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Manheim (ang. Manheim Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York

Osoby:
 Kjetil Esten Haraldsson Manheim – norweski perkusista

Zobacz też:
 Mannheim
 Monheim